«Лоха Депортиво» () — испанский футбольный клуб из города Лоха, в провинции Гранада в автономном сообществе Андалусия. Клуб основан в 1968 году, домашние матчи проводит на стадионе Медина Лаукса, вмещающем 1 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 19-е место в Сегунде B в сезоне 2012/13.

Статистика сезонов

Достижения 
 Терсера
 Победитель 2011/12

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль 

Футбольные клубы Испании